Привéтненское (бывш. ) — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 67,5 км перегона Зеленогорск — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Станция расположена в одноимённом посёлке при станции Выборгского района Ленинградской области между платформами Молодёжное и 70 км.

В 1948 году состоялось массовое переименование населенных пунктов Ленинградской области под которое попала бывшая станция Ino, получив новое наименование «Приветненское», которое сохранилось до наших дней. Переименование посёлка и станции Ино в Приветненское было утверждено Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 г..

Именно здесь, в дачном поселке при ж/д станции в летнее время жил Валентин Александрович Серов в 1900-1911 гг.

Путевое развитие 
При строительстве и открытии рабочего движения в 1916 году станция получила название Ино — по расположенному рядом форту. В финские времена существовало ответвление к форту Ино из западной горловины станции, которое после Великой Отечественной войны не восстанавливалось, насыпь от которого видна до сих пор. На сегодняшний день на станции 4 пути. Один из них — главный, и ещё три — приёмоотправочных.

Вокзал и платформы 
До Великой Отечественной войны на станции действовал вокзал, расположенный по центру пассажирской платформы. Во время войны он был утрачен.

На конец 2019 года действует высокая финская грузовая платформа а также короткая платформа, способная принять четырёхвагонный состав электропоезда ЭР2 получившая новую тротуарную плитку поверх старой финской.

Пассажирское движение 
С января 2015 года по июль 2021 года действовал следующий порядок пассажирского движения: не осуществляются посадка и высадка пассажиров, следующих в сторону Зеленогорска, при встречном разъезде для поездов. По состоянию на 2021 год по станции проходят:

 одна пара электропоездов ЭР2 под тепловозом M-62 по выходным дням в летний период по маршруту Санкт-Петербург — Советский — Санкт-Петербург;

одна утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Зеленогорск-Выборг;
 одна вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Санкт-Петербург-Выборг — со встречным разъездом по станции (с 13 октября 2014 года, с января 2015 года — без посадки и высадки пассажиров при следовании на Санкт-Петербург, с 20 июля 2021 года - посадка и высадка пассажиров разрешена).

Примечания

Дополнительное чтение

Ссылки 
 Паспорт станции Приветненское на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Приветненское на railwayz.info 
 Паспорт станции Приветненское на сайте РЖД.
 Паспорт станции Приветненское на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции по алфавиту